W&W steht für 
 Wüstenrot & Württembergische, ein Finanzdienstleistungsunternehmen
 W&W (DJ-Duo), ein niederländisches EDM-Duo